Kahin peut faire référence à :

Anthroponyme 
 George McTurnan Kahin, un historien et politologue américain.

Toponyme

Burkina Faso 
 Kahin, une commune du Burkina Faso ;

Pakistan 
 Kāhin, källa, Baluchistan,